Лас Антенас има више значења:

 Лас Антенас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Антенас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Антенас (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику